Rhein-Lahn-Kreis er en landkreis i den nordlige del af den  i tyske delstat Rheinland-Pfalz.
Den ligger mellem Koblenz og delstatshovedstaden Mainz. Administrationen ligger i byen Bad Ems, og den folkerigeste by er  Lahnstein.

Geografi 
Rhein-Lahn-Kreis har et areal på  782,34 kvadratkilometer.

Landkreisen omfatter landskaber på højre bred af  umfasst einerseits die Landschaft rechts des Mittelrhein mellem byerne  Kaub og Lahnstein og udløbere af den sydlige del af  Westerwald, det nordvestlige af  Taunus og det vestligste af  Hintertaunus, hvor området når det højeste med 530  moh. (ved det romerske kastel  
Holzhausen an der Haide ved Grauen Kopf). Største flod, ud over Rhinen er Lahn, der fra  Limburg an der Lahn kommer ind i området fra nordøst og løber mod vest og løber ud i Rhinen ved  Lahnstein.

Nachbarkreise 
Der Rhein-Lahn-Kreis grenzt im Uhrzeigersinn im Nordosten beginnend an die Landkreise Limburg-Weilburg und Rheingau-Taunus-Kreis (beide in Hessen) sowie an die Landkreise Mainz-Bingen, Rhein-Hunsrück-Kreis und Mayen-Koblenz, an die kreisfreie Stadt Koblenz und an den Westerwaldkreis.

Byer og kommuner
Landkreisen havde   indbyggere pr.

Eksterne henvisninger 

 Officielt websted

Rheinland-Pfalz' geografi
Landkreis i Rheinland-Pfalz